La traviata - opera van Verdi
 CMA CGM La Traviata (schip, 2006)
 La traviata (1968), een Italiaanse film uit 1968
 La traviata (1983), een Italiaanse film uit 1983
 La Traviata (Eindhoven), een straat in Eindhoven
 La Traviata (Sint Jansteen), een straat in Sint Jansteen
 Asterix en Latraviata, een stripverhaal